Антишиизм — ненависть, предубеждение, дискриминация, преследование и насилие в отношении мусульман-шиитов из-за их религиозных верований, традиций и культурного наследия. Этот термин был впервые использован шиитским агентством по правам человека в 2011 году, но он использовался в неофициальных исследованиях и использовался в научных статьях на протяжении десятилетий.

Примечания 

Шиизм
Религиозная дискриминация